Марк Левин:
 
 Левин, Марк Миронович (1898—1968) — украинский советский хирург.
 Левин, Марк Миронович (1908—2001) — советский дерматовенеролог, доктор медицинских наук (1943), заведующий кафедрой Смоленского медицинского института. Примечания